Деветак:

Населённые пункты 
 Деветак (Карнобат) — село в общине Карнобат, Болгария.
 Деветак (Лукавац) — населённый пункт в общине Лукавац, Босния и Герцеговина.
 Деветак (Штимле) — населённый пункт в общине Штимле, Сербия/Косово.

Географические объекты 
 Деветак (гора) — гора в Боснии и Герцеговине.

Персоналии 
 Деветак, Младен (род. 1999) — сербский футболист.

См. также 
 Деветаки